Mokra Wanta (Dolina Wielicka)
 Mokra Wanta (Czarnostawiański Kocioł)